Кульера (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Баха. Занимает площадь 53,8 км². Население 23813 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км. Популярный курорт на берегу Средиземного моря.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Culleradigital: Web independiente de Cullera.Gran archivo fotográfico
 Colegio Inmaculada Concepción Fundación Bou
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Castillo de Cullera
 Web de Turismo de Cullera realizada por la Agencia Valenciana de Turisme
 Escuela y Club de Vela: Club Cullera Garbi (Windsurf, Catamarán,..)

Муниципалитеты Валенсии